Якимовка () — посёлок и железнодорожная станция в Борщевском сельсовете Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 28 км на восток от Речицы, в 43 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Калинковичи — Гомель.

В деревне 25 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из прямолинейной улицы, с широтной ориентацией (вдоль железной дороги). Застройка односторонняя, жилые дома деревянные, усадебного типа.

Экология и природа 
На востоке, севере и западе граничит с лесом.

История 
Посёлок основан во 2-й половине XIX века. После сдачи в эксплуатацию 15 февраля 1886 года железной дороги Лунинец - Гомель здесь находился разъезд, вместо которого была создана железнодорожная станция на которой имелись водокачка и телеграф. В 1909 году посёлок в составе Телешковской волости Гомельского уезда Могилёвской губернии.

В 1930 году организован колхоз.

Во время Великой Отечественной войны на фронтах погибли 2 жителя посёлка.

В 1959 году деревня входила в состав колхоза «Борщевка» с центром в деревне Борщевка. Размещалась библиотека.

Население

Численность 
2004 год — 25 дворов, 49 жителей.

Динамика 
 1909 год — 65 дворов, 387 жителей.
 1959 год — 127 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 25 дворов, 49 жителей.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района